Канаш () — исключённый из учётных данных в 1981 году посёлок Турсагалинского сельсовета Аургазинского района БАССР (ныне — территория Семенкинского сельсовета).

Ликвидирован согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 14.09.1981 N 6-2/327 «Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР».

В 1952 году — посёлок Канаш, входящий в Турсагалинский с/с., в 20 км от райцентра (с. Толбазы), в 4 км от центра сельсовета — д. Шланлы, в 41 км от станции Стерлитамак, в 72 км от пристани Табынск.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 76 человек; преимущественно чуваши (Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.48).

Литература 
Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C. 282.

Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.48.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1981 году
Исчезнувшие населённые пункты Аургазинского района